Епископ Вениамин (в миру Николай Иванович Лихоманов; 2 октября 1952, Сокол, Вологодская область) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский.

Биография 
Родился в 1952 году в семье верующих. Затем с родителями переехал в город Марганец Днепропетровской области. В 1969 году окончил среднюю школу в городе Марганце.

Окончил механико-математический факультет МГУ в 1975 году.

С сентября 1975 по январь 1976 года работал в должности инженера в Институте математики и механики Казахской академии наук в городе Алма-Ате. Знакомство с митрополитом Алма-Атинским Иосифом (Черновым) утвердили его в намерении принять священный сан. С мая 1976 по июнь 1978 года работал младшим научным сотрудником во ВНИИ синтеза минерального сырья в городе Александрове Владимирской области.

В 1978 году вступил в брак с Анной Денисовой.

8 октября 1978 года был рукоположён во диакона митрополитом Ярославским Иоанном (Вендландом), а 14 октября — во пресвитера и назначен на приходское служение в Воскресенский собор города Тутаева.

9 октября 1979 года назначен благочинным церквей Тутаевского округа и настоятелем Воскресенского собора.

В 1984 году окончил Московскую духовную семинарию.

В июне 1990 года был участником Поместного собора Русской православной церкви.

С 1993 года — член епархиального совета. С 1994 по 2006 годы нёс послушание председателя епархиального отдела катехизации и религиозного образования.

В 1996—1997 и 1999—2003 годы был ректором Ярославского духовного училища.

С 1996 по 2003 годы был главным редактором газеты «Ярославские епархиальные ведомости».

В 1999 году окончил Московскую духовную академию по сектору заочного обучения.

В 2002 году с согласия супруги брак был расторгнут, и оба супруга подали прошение об их монашеском постриге. 13 марта 2003 года пострижен в монашество архиепископом Михеем (Хархаровым) с наречением имени Вениамин в честь священномученика Вениамина (Воскресенского). Его супруга стала монахиней Иоанной и в настоящее время настоятельствует в ставропольском Иоанно-Мариинском монастыре.

В 2003—2009 годы — секретарь епархиального совета. На Пасху 2004 года возведён в сан архимандрита. Настоятельствовал в Воскресенском соборе Тутаева

В 2006 году был назначен заведующим отделением теологии, а с 2008 году — заведующий кафедрой теологии Ярославского педагогического университета.

С 2007 года — духовник Ярославской епархии.

В январе 2009 года был участником Поместного собора Русской православной церкви.

Архиерейство 
31 мая 2010 года решением Священного синода Русской православной церкви избран епископом Рыбинским, викарием Ярославской епархии. 20 августа в Преображенском соборе Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин был наречён во епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии. 22 августа, в праздник Собора Соловецких святых, за божественной литургией в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа. Архиерейскую хиротонию совершили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Кишинёвский и всея Молдавии Владимир (Кантарян), митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганов), архиепископ Сергиево-Посадский Феогност (Гузиков), архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл (Наконечный), епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков), епископ Архангельский и Холмогорский Тихон (Степанов), епископ Кагульский и Комратский Анатолий (Ботнарь), епископ Хынковский Петр (Мустяцэ), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл (Михэеску), епископ Подольский Тихон (Зайцев), епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

15 марта 2012 года Рыбинская кафедра стала самостоятельной, а епископ Вениамин назначен её правящим архиереем с титулом «епископ Рыбинский и Угличский».

26 июля 2012 года утверждён священноархимандритом Воскресенского монастыря в Угличе.

24 декабря 2015 года в связи с образованием Переславской епархии, к которой отошёл Углич, титул изменён на «Рыбинский и Даниловский». Решением Священного синода 16 апреля 2016 года утверждён в должности священноархимандрита Адрианова Успенского мужского монастыря села Адрианова Слобода Ярославской области.

13 апреля 2021 года титул был изменён на «Рыбинский и Романово-Борисоглебский».

Награды 
 Церковные
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (3 октября 2012) — «Во внимание к Вашему служению и в связи с 60-летием со дня рождения»
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени (10.10.2004)
 Золотая медаль Ярославской епархии (02.10.2004)

 Светские
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (11.08.2000)
 золотая медаль Российского фонда Мира (25.04.2003)
 почётная грамота Министерства образования РФ (07.05.2004)
 почётная грамота губернатора Ярославской области (10.2006)
 медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени (​5 октября 2012)

Примечания

Публикации 
 статьи в «Православной энциклопедии»
 
 
 
 
 
 
 
 
  (соавтор: Н. А. Зонтиков)
 
 
 
  (в соавторстве с Дамаскином (Орловским))
  (в соавторстве с Дамаскином (Орловским))
 
 
 
 
 
 
 
 

 редакция и составление
 Новомученики и исповедники Ярославской епархии / под ред. протоиерея Николая Лихоманова. — Тутаев : Православное Братство святых правоверных князей Бориса и Глеба. — Ч. 1 : Митрополит Ярославский и Ростовский Агафангел (Преображенский). — 2000. — 157 с.
 Новомученики и исповедники Ярославской епархии / под ред. протоиерея Николая Лихоманова. — Тутаев : Православное Братство святых правоверных князей Бориса и Глеба. — Ч. 2 : Архиепископ Угличский Серафим (Самойлович) ; Епископ Романовский Вениамин (Воскресенский). Ч. 3 : Священнослужители и миряне. — 2000. — 136 c.
 Духовно-нравственное развитие личности как целевой ориентир современного образования: материалы международной конференции / М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского»; [науч. ред. С. Г. Макеева; отв. ред. Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин (Н. И. Лихоманов). — Ярославль : Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2012. — 174 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-87555-813-9
 Все мы Христовы. 1918—1953 [Текст] : краткие биографические сведения / [сост. еп. Вениамин (Лихоманов) и др.]. — Ярославль : Ярославская митрополия РПЦ, 2017-. — 22 см. — (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). Ч. 1: А — Л. — 2017. — 567 с. : ил., портр.; ISBN 978-5-7429-0347-5
 Все мы Христовы. 1918—1953 [Текст] : краткие биографические сведения / [сост. еп. Вениамин (Лихоманов) и др.]. — Ярославль : Ярославская митрополия РПЦ, 2012-. — 22 см. — (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). — Ч. 2: М — Си. — 2017. — 542, [1] с. : портр.; ISBN 978-5-7429-0347-5
 Все мы Христовы. 1918—1953 [Текст] : краткие биографические сведения / [сост. еп. Вениамин (Лихоманов) и др.]. — Ярославль : Ярославская митрополия РПЦ, 2012-. — 22 см. — (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). — Ч. 3: Ск — Я. Дополнение А — Л. — 2017. — 454, [1] с. : портр.; ISBN 978-5-7429-0347-5
 Школьный курс «Основы православной культуры» как средство религиозно-культурного просвещения и духовно-нравственного воспитания [Текст] : коллективная монография / [Владыка Вениамин (Лихоманов), Баранов М. М. (игумен Борис), Беляева И. В. и др. ; науч. редактор С. Г. Макеева и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». — Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. — 147 с.; 21 см; ISBN 978-5-00089-097-4 : 100 экз.
 Доколе есть время, будем делать добро (Гал. 6, 10) [Текст] : жизненный путь и письма исповедника Георгия Седова : [житие и письма исповедника Романовского Георгия Седова (1883—1960)] / Рыбинская епархия; [авторы-составители Еп. Вениамин (Лихоманов), И. Г. Менькова]. — Рыбинск : Рыбинская епархия, 2017. — 104 с. : ил., портр., факс.; 21 см. — (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви).; ISBN 978-5-9909540-4-5 : 1000 экз
 Страж Церкви Христовой. Священномученик Вениамин (Воскресенский). Жизненный путь, письма, документы [составители: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов), И. Г. Менькова]. — Рыбинск : Рыбинская епархия, 2018. — 432 с. : ил., портр.; 21 см; ISBN 978-5-905293-12-2 : 1000 экз.
 Духовные пастыри малой Родины: святые новомученики и исповедники Церкви Русской : материалы II межрегиональной научно-практической конференции, (23-24 августа 2018 года) / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» [и др.]; ответственный редактор — епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. — Ярославль : РИО ЯГПУ, 2019. — 111, [1] с., [6] л. ца. ил.; 21 см; ISBN 978-5-00089-351-7 : 100 экз.
 Православное краеведение и просвещение : сборник материалов конференций «Православное краеведение и просвещение» XXVI и XXVII Международных Рождественских образовательных чтений / ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского», Русская Православная Церковь, Московский Патриархат; науч. ред. епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, А. М. Новоторцева. — Ярославль : РИО ЯГПУ, 2020. — 115 с., [4] л. цв. ил., портр.; 21 см; ISBN 978-5-00089-391-3 : 50 экз.
 Православное краеведение и просвещение : сборник материалов конференций «Православное краеведение и просвещение» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений : [XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники», 26-29 января 2020 года] / Министерство просвещения РФ, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Русская православная церковь, Московский патриархат; науч. ред. епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, А. М. Новоторцева. — Ярославль : ЯГПУ, 2021. — 139 с., [4] л. цв. ил.; 21 см; ISBN 978-5-00089-502-3 : 50 экз.

Ссылки 
 Вениамин, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский (Лихоманов Николай Иванович) на сайте Патриархия.Ru
 Слово архимандрита Вениамина (Лихоманова) при наречении во епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии
 Епископ Рыбинский Вениамин: «Господь не оставит и поможет…»

Епископы Русской православной церкви
Рыбинская епархия
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Выпускники Московской духовной академии
Персоналии:Ярославская область
Персоналии:Рыбинск
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени
Кавалеры ордена Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени
Авторы Православной энциклопедии
Персоналии:Воскресенский монастырь (Углич)
Выпускники Московской духовной семинарии
Персоналии:Адрианов Успенский монастырь